Teoría de la ciencia puede designar a:

Cualquier teoría acerca de la ciencia.
Alguna de las campos de estudio establecidos sobre este ámbito:
Epistemología
Filosofía de la ciencia
Historia de la ciencia
Sociología de la ciencia
Estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS)
La asignatura que con ese nombre se imparte en algunas universidades.